The Struggle Everlasting – cortometraggio del 1914 diretto da Edgar Jones
The Struggle Everlasting – film del 1918 diretto da James Kirkwood